Vila Garcia ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vila Garcia (Amarante), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Amarante
 Vila Garcia (Guarda), Gemeinde im Concelho de Guarda
 Vila Garcia (Trancoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Trancoso